Texas Rangers is een Amerikaanse honkbalclub uit Arlington, Texas. De club is in 1961 opgericht onder de naam Washington Senators 2e (dus niet degene die op zijn gegaan in de Minnesota Twins) en zijn in 1972 naar Arlington gekomen.

De Rangers spelen hun wedstrijden in de Major League Baseball. De club komt uit in de Western Division van de American League. Ze hebben nog nooit de World Series gewonnen, maar wel al twee keer de finale verloren, in 2010 en 2011.

Het stadion van de Texas Rangers heet het Globe Life Park in Arlington (tussen 2004 en 2007 het Ameriquest Field genaamd), met een capaciteit van 48.114 bezoekers.

Tussen 1989 en 1994 was ex-president George W. Bush mede-eigenaar van de Rangers.

Erelijst 
Van 1961 t/m 1971 als de Washington Senators.
 Runners-up World Series (2x): 2010, 2011
 Winnaar American League (2x): 2010, 2011
 Winnaar American League West (7x): 1996, 1998, 1999, 2010, 2011, 2015, 2016
 American League Wild Card Game (sinds 2012) (1x): 2012

Externe link 
 Texas Rangers Official Site

Major League Baseball teams
Amerikaanse honkbalclub
Sport in Texas